El Arenal hace referencia a varios artículos:

Lugares

Argentina
 El Arenal (Santiago del Estero), municipio de la Provincia de Santiago del Estero;
 Estación El Arenal (Salta), estación del Ferrocarril General Belgrano en la Provincia de Salta;

Chile
 El Arenal (Talcahuano), sector de la ciudad de Talcahuano;
 Estación El Arenal, perteneciente a este sector y estación central de Talcahuano;

España
 El Arenal (Baleares), localidad de Mallorca, Islas Baleares;
El Arenal (Córdoba), barrio periférico de la ciudad de Córdoba;
 El Arenal (Ávila), municipio y localidad de la provincia de Ávila, situado en la ladera sur de la Sierra de Gredos;
 El Arenal (Segovia), localidad del municipio de Orejana, en la provincia de Segovia;
 Arenal del Almorxó, paraje Natural Municipal de la provincia de Alicante;
 El Arenal (Sevilla), barrio céntrico de la ciudad de Sevilla;
 Arenal (Bilbao), zona de la ciudad de Bilbao, junto al Casco Viejo;

México
 Municipio de El Arenal (Hidalgo), estado de Hidalgo;
 El Arenal (Hidalgo) población y cabecera municipal en Hidalgo
 El Arenal (Jalisco), municipio del Estado de Jalisco;
 El Arenal (Chiapas), población del estado de Chiapas.
 El Arenal (Huixquilucan), colonia del municipio de Huixquilucan, estado de México No Independiente de la localidad de San Cristóbal Texcalucan.